Olivier Archambault (né le  à Le Gardeur, dans la province du l'Québec au Canada) est un joueur professionnel québécois de hockey sur glace.

Carrière 
En 2009, il commence sa carrière avec les Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2011 dans la Ligue nationale de hockey par les Canadiens de Montréal en , en . Il passe professionnel avec les Bulldogs de Hamilton dans la Ligue américaine de hockey en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||58 ||12 ||15 ||27 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2010-2011 || Foreurs de Val-d'Or || LHJMQ ||65 ||20 ||33 ||53 ||28 ||4 ||1 ||2 ||3 ||4
|-
|2011-2012 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||45 ||17 ||22 ||39 ||24 ||4 ||1 ||2 ||3 ||0
|-
|2012-2013 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ ||64 ||32 ||34 ||66 ||56 ||5 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2013-2014 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||10 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Remparts de Québec || LHJMQ ||38 ||19 ||27 ||46 ||37 ||5 ||0 ||4 ||4 ||11
|-
|2014-2015 || Aces de l'Alaska || ECHL ||38 ||20 ||18 ||38 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Wild de l'Iowa || LAH ||24 ||4 ||5 ||9 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Wild de l'Iowa || LAH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2015-2016 || Mallards de Quad City || ECHL ||50 ||22 ||30 ||52 ||18 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8 
|-
|2016-2017 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL ||35 ||16 ||8 ||24 ||29 ||22 ||7 ||10 ||17 ||28
|-
|2017-2018 || Americans d'Allen || ECHL ||19 ||13 ||18 ||31 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Barracuda de San José || LAH ||12 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Crunch de Syracuse || LAH ||29 ||10 ||8 ||18 ||31 ||6 ||2 ||0 ||2 ||4				
|-
|2018-2019 || Crunch de Syracuse || LAH ||7 ||0 ||3 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Solar Bears d'Orlando || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Americans d'Allen || ECHL || 47 ||18 ||36 ||54 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|colspan="16"|
|-
| 2021-2022 || Lions de Trois-Rivières || ECHL || || || || || ||
|-

Références 

Naissance en février 1993
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Wild de l'Iowa
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur des Americans d'Allen
Joueur du Barracuda de San José
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Solar Bears d'Orlando (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Lions de Trois-Rivières